Vendetta es una palabra de origen corso que significa "venganza" y hace referencia a varios artículos:

Música 
 Ley Vendetta (banda de rock) (2020 – ), grupo de Monclova, Coahuila, México.
 Vendetta (grupo ska) (2008 – 2018), banda navarra.
 Vendetta (álbum de Celesty) (2009)
 Vendetta (álbum de Zemfira) (2005)
 David Vendetta (1971-), DJ francés.
 Vendetta (Alejandra Botto) (1998), álbum de la cantante española.
 Vendetta, canción de la banda Slipknot
 Vendetta: The Project (2015), álbum de la Cantante Ivy Queen

Literatura 
 V de Vendetta (1982-1988), cómic de Alan Moore (guion) y David Lloyd (ilustración).
 La Vendetta (s.XIX), novela de Honoré de Balzac.

Películas 
 Vendetta (película de 1919), protagonizada por Harry Liedtke.
 Vendetta (película de 1950), producida por Howard Hughes.
 Vendetta (película de 1986), protagonizada por Sandy Martin.
 Vendetta (película de 1995), dirigida por Mikael Håfström.
 Vendetta (película de 1996), protagonizada por Richard Lynch.
 Vendetta (película) (1999), dirigida por Nicholas Meyer y protagonizada por Christopher Walken.
 V for Vendetta (película) (2006), dirigida por James McTeigue.
 Vendetta (película de 2015), protagonizada por Dean Cain y The Big Show.

Juegos 
 Vendetta (videojuego arcade), de Konami, lanzado en 1991.
 Vendetta (videojuego de navegador), de simulación y estrategia, de Gameforge.

Televisión 
 Vendetta (episodio de Arrow)